Duboka je lahko:
 Duboka, Vrbanja (Bosna in Hercegovina)
 Duboka, Jagodina (Srbija)
 Duboka, Kučevo (Srbija)
 Duboka, Slivno (Hrvaška)
 Dubokak, Komiža (Hrvaška)
 Duboka, Čaglin (Hrvaška)